Список видов млекопитающих, обитающих на территории Румынии (центральная Европа).

Из 101 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой (в том числе Monachus monachus, возможно, вымерший), 0 находится под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 12 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млек